Entersgraben ist ein geographischer Name in Österreich:

 Entersgraben (Thayamühlbach), Unterlaufname Bockgraben, rechter Zufluss des Thayamühlbachs unterhalb von Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Entersgraben (Gemeinde Zell am Moos), Weiler der Gemeinde Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich